This is America puede hacer referencia a:

«This Is America», canción del cantante estadounidense Childish Gambino.
This is America, película estadounidense de 1977.
This is America Part 2, secuela estrenada en 1980.